Juan Carreño, footballeur mexicain.
 Juan Carreño de Miranda, peintre espagnol.